DiDonato ist der Familienname folgender Personen:

 Emily DiDonato (* 1991), US-amerikanisches Model
 Joyce DiDonato (* 1969), US-amerikanische Sängerin (Mezzosopran)